Дмитрий Сергеевич Прудников () — российский футболист, игрок в мини-футбол. Защитник екатеринбургского клуба «Синара». Заслуженный мастер спорта России (2012).

Биография

Начало карьеры 
Дмитрий Прудников родился в Краснотурьинске. Первым спортом в его жизни был хоккей с мячом, очень популярный в городе, так как краснотурьинский «Маяк» играл в высшей лиге. Дмитрий занимался им до 10 лет, после чего переключился на мини-футбол. До 14 лет он занимался в местной школе, финансировавшейся югорским клубом «ТТГ-Ява». Однако потом талантливого футболиста приметил главный клуб области «ВИЗ-Синара», и он перебрался в Екатеринбург.

С 2004 года Дмитрий стал привлекаться к основной команде, однако первым полноценным сезоном в его карьере стал сезон 2005/06. Тогда он показал хорошую для молодого дебютанта результативность, забив 14 голов и внеся весомый вклад в первые за семь лет серебряные медали для клуба. В следующем сезоне Прудников забил уже 18 голов. Но особо ярко он проявил себя в решающих матчах кубка России по мини-футболу. В двух финальных матчах Дмитрий забил в ворота московского «Динамо» трижды и помог екатеринбуржцам стать обладателями почётного трофея.

Успехи на европейском и мировом уровне 
Несмотря на то, что Прудников уже давно демонстрировал яркую игру, Олег Иванов не спешил вызывать его в сборную России по мини-футболу. Но не вызвать его на матчи «Кубка Финпромко», проходившего в Екатеринбурге, тренер не мог. Дебют Прудникова состоялся 27 января 2008 года в матче против сборной Хорватии. А на следующий день Дмитрий забил свой первый мяч за сборную в ворота сборной Украины, принеся своей команде победу на турнире.

В апреле 2008 года «ВИЗ-Синаре» предстояло участвовать в финальных матчах Кубка УЕФА по мини-футболу. Прудников забил и в полуфинальном матче против «Кайрата», и в финале против «Эль-Посо». Эти голы помогли екатеринбургской команде выиграть турнир.

На момент начала чемпионата мира 2008 года Дмитрий провёл в составе сборной лишь два товарищеских матча. Несмотря на это, он попал в состав команды и стал одним из главных открытий турнира. С семью забитыми мячами молодой футболист вошёл в десятку лучших бомбардиров чемпионата.

Был капитаном команды на молодёжном чемпионате Европы 2008. Дмитрий забил единственный гол полуфинального матча против сборной Украины, а также решающий гол финального матча против сборной Италии. Вскоре он был признан «UMBRO Futsal Awards» лучшим молодым футболистом мира прошедшего года.

Чемпионские титулы 
В сезоне 2008/09 «ВИЗ-Синара» выиграла первый для себя чемпионский титул, а Прудников был признан по итогам сезона лучшим нападающим чемпионата России. Ситуация повторилась и в следующем сезоне.

Несколько важнейших матчей и турниров Дмитрий был вынужден пропустить из-за травм. В 2009 году перелом помешал ему принять участие в финальных матчах Кубка УЕФА по мини-футболу, где «ВИЗ-Синара» дома обыграла «Динамо-Ямал», однако уступила в финале испанскому клубу «Интер Мовистар». А в 2010 году небольшое повреждение прямо перед чемпионатом Европы не позволило ему отправиться на турнир.

В 2011 году был признан лучшим игроком чемпионата России.

Достижения 
 Командные
 Серебряный призёр Чемпионата Европы по мини-футболу: 2012
 Обладатель Кубка УЕФА по мини-футболу: 2007/08
 Чемпион России по мини-футболу (4): 2009, 2010, 2014, 2021
 Бронзовый призер Чемпионата России по мини-футболу: 2020
 Обладатель Кубка России по мини-футболу: 2007, 2017, 2022
 Полуфиналист чемпионата мира по мини-футболу: 2008
 Победитель молодёжного чемпионата Европы: 2008

 Личные
 Лучший игрок чемпионата России: 2011
 Лучший нападающий чемпионата России (3): 2009, 2010, 2012
 Лучший молодой игрок мира: 2008

Статистика 
По состоянию на завершение Евро-2012

Голы за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «ВИЗ-Синары»
 Профиль на сайте АМФР

Игроки в мини-футбол России
Игроки сборной России по мини-футболу
Игроки МФК «Синара»
Игроки МФК «Дина»